Арава (Arauá; Arua; Arawá; Arauan; Madi; Arawa; Arúan; Aruá; Aroã; Araua) — мёртвый индейский язык, который принадлежит аравакской семье языков, на котором раньше говорил народ с одноимённым названием, проживающий на территории штата Амазонас в Бразилии. Последний носитель арава умер в далёком 1877 году, потому что уничтожение народа производилось с помощью внесённой кори. С 1869 единственное, что сохранилось сегодня, — список из 50 слов, составленный британским исследователем Чандлессом, который был связан с арава в 1867 году и опубликовал список слов через два года.

Литература 
 Dixon, R.M.W., Fusional Development of Gender Marking in Jarawara Possessed Nouns, International Journal of American Linguistics, 61:3, pp. 263–294, 1995. 
 R. M. Dixon. «». En Alexandra Y. Aikhenvald & R. M. Dixon (en inglés). The Amazoninan Languages (1ª edición). Cambridge University Press. pp. 293–306. ISBN 0 521 57021 2.

Примечания

Ссылки 
 Язык арава на проекте MultiTree 
 Язык арава на сайте ISO 
 Язык арава 

Араванские языки
Мёртвые языки Южной Америки